Ракшино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ракшино — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ракшино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Ракшино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.